Mikes-ház (Kolozsvár, Unió utca)
 Mikes-ház (Kolozsvár, Karolina tér)